Турченко — українське прізвище.

Відомі носії 

 Турченко Вадим Олександрович (1969—2015) — старший прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014—2017
 Турченко Федір Григорович (1947) — історик та громадський діяч.
 Турченко Юрій Якович (1923) — мистецтвознавець.

Примітки